Равнец — название населённых пунктов:

Болгария 
 Равнец — село в Бургасской области.
 Равнец — село в Добричской области.

Россия 
 Равнец — село, Ишимский район, Тюменская область.